Dissipativ bezeichnet:
 dynamische Systeme, in denen die Energie einer makroskopisch gerichteten Bewegung in thermische Energie übergeht, siehe Dissipation
 stabile, geordnete Strukturen in Systemen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht, siehe dissipative Struktur
 Operatoren, die gewisse Normabschätzungen erfüllen, siehe dissipativer Operator